Джессі Гарні Вінсент (;  — ) — американський конструктор літальних, морських і автомобільних двигунів. Спочатку відомий своїм проектом авіаційного двигуна Liberty L-12 Першої світової війни, він прославився як давній головний інженер автомобілів Packard.

Раннє життя 
Народившись в Чарльстоні, штат Арканзас, 10 лютого 1880 року, Вінсент походив з багатообіцяючого роду для обраної кар'єри. Його дідусь по материнській лінії був директором з питань залізничного проектування та інженерної діяльності залізничної армії під час Громадянської війни, що стала основною в неминучій поразці Конфедерації. Вінсент вивчав машинобудування у вільний час від курсу, який пропонували Міжнародні заочні школи. Вінсент зарекомендував себе «товстим портфелем патентів» в компанії Burroughs Adding Machine у ​​Детройті, перш ніж перейти на посаду виконуючого обов'язки головного інженера компанії Hudson Motor Car наприкінці 1910 року. Джессі Вінсент був дуже близьким другом Говарда Е. Труни Хадсона.

Кар'єра в Packard 
Він приєднався до Packard 29 липня 1912 р. І розпочав там свій підйом. Перша світова війна ненадовго вплинула на його кар'єру, але не перервала її. Доручений майором у Сигнальному корпусі армії США, він «досяг безсмертя завдяки своїй ролі у створенні авіаційного двигуна Liberty V-12 під час Першої світової війни». Співпрацюючи з Елбертом Дж. Холом з компанії Hall-Scott Motor Company, пара спроектувала силову установку V-12 Liberty для військово-повітряних сил всього за п'ять днів. Однак зусилля були пізніми у війні, і лише частина двигунів опинилася у військовій авіації. До моменту перемир'я з Німеччиною різні компанії випустили 13574 двигуна Liberty; включаючи ті, що були укладені для виконання військових контрактів, загалом 20 478 було побудовано між 4 липня 1917 та 1919 рр.

Результатом став величезний надлишок Libertys, проданий із великими знижками приватним покупцям. Багато хто в кінцевому підсумку перейшов на морське використання у висококласних рекреаційних швидкісних катерах і гонщиках чемпіонатів. Відданий Вінсент став головним гравцем. Серед його перемог — Золотий Кубок 1922 року, керування Packard-Criscraft та перерва п'ятирічної серії перемог суперника та діловий співробітник Гар Вуд. Доставлений «полковнику Вінсенту» якраз на час перегонів, це був перший човен, який «взяв участь» у перегонах невдовзі, що став знаковим прізвищем Chris-Craft.

Вінсент залишався керівником інженерної справи Packard до виходу на пенсію в 1946 році, залишивши відбиток практично на кожному Packard, виробленому з часів Першої світової війни. перша установа для тестування характеристик автомобілів та двигунів у США.

Вінсент, один з найперших членів Товариства автомобільних інженерів, став президентом цієї організації, а згодом був обраний нею в Автомобільної зали слави. Він помер у 1962 році, на жаль, побачивши загибель Packard чотирма роками раніше.

Примітки 

Інженери США
Конструктори США